Ija (mitologija) (latinski Io), lik iz grčke mitologije
 Ija (mjesec) (latinski Io), Jupiterov satelit
 85 Io, asteroid
 Io (programski jezik), prototipno orijentirani programski jezik kojeg je stvorio Steve Dekorte
 Io (Dungeons & Dragons), lik iz igre Dungeons & Dragons
 Io (biljni rod), biljni rod iz porodice Asteraceae.